Die Kirchen mit den Namen Nikolaikirche oder Nicolaikirche bzw. einfach St. Nikolai, St. Nicolai, St. Niklas, St. Nikolaus oder St. Niklaus tragen das Patrozinium des heiligen Nikolaus von Myra bzw. sind nach ihm benannt; Nicolai ist der lateinische Genitiv des Namens.

Beschreibung 
Der heilige Nikolaus ist der Schutzpatron der Seefahrer, reisenden Händler und Kinder. Er war vor allem im 12. und 13. Jahrhundert ein „Modeheiliger“, so dass es sowohl einfache Dorfkirchen, Stadtkirchen, Bettelsordenskirchen, Bergbaukirchen als auch Kaufmannskirchen gibt, die dem hl. Nikolaus geweiht sind. Nikolaus-Patrozinien finden sich bei Kirchen in fast allen deutschen, baltischen und russischen Hafen- und Hansestädten, auch im Binnenland in ehemaligen Kaufmannsvierteln. Die Verbreitung des Patroziniums in Europa begann im 11. Jahrhundert mit der Übertragung der Reliquien des hl. Nikolaus von Myra nach Bari in Italien im Jahre 1087. Durch den entstehenden Fernhandel bildete sich ein Netz von Kaufmannssiedlungen, in denen die Händler ihre Kirchen dem hl. Nikolaus weihten (nach Karlheinz Blaschke, siehe Literatur; kritisch dazu Fred Sobik).

Zunächst sind die Nikolauskirchen in den (überwiegend) deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz genannt, dann folgen andere Länder in alphabetischer Reihenfolge.

Deutschland

Baden-Württemberg 

 Nikolauskapelle „Klauskirchle“ in Achern
 Nikolauskirche in Aidlingen
 St. Nikolaus in Achern-Gamshurst
 Nikolauskirche (Beuren) in Beuren
 St. Nikolaus (Comburg)
 Nikolauskirche in Deckenpfronn
St. Nikolaus (Hayingen), Ehestetten
 Nikolauskapelle in Ellwangen
 Pfarrkirche St. Nikolaus (Elzach)
 Nikolauskapelle (Esslingen)
 St. Nikolaus (Gammertingen), Feldhausen
 Nikolauskirche (Freiberg am Neckar)
 St. Nikolaus (Opfingen), Freiburg-Opfingen
 Evangelische Kirche (Gresgen)
 Stadtpfarrkirche St. Nikolaus (Gundelsheim)
 St. Nikolaus (Hauingen)
 Nikolaikirche (Heilbronn)
 St. Nikolaus (Huttingen)
 St. Nikolaus (Ichenheim)
 St. Nikolaus (Impfingen), Tauberbischofsheim
 Nikolauskirche Ingelfingen
 St. Nikolaus (Kappelrodeck)
 St. Nikolaus (Keuerstadt), Waldkapelle bei Keuerstadt, Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis
 St. Nikolaus (Lenzkirch)
 St. Nikolaus (Lindach)
 St.-Nikolaus-Kirche (Mannheim)
 Nikolauskirche (Mistlau)
 St. Nikolaus (Reute), Mittelbiberach
 St. Nikolaus (Rettigheim), Mühlhausen (Kraichgau)
 Nikolauskirche (Mundelsheim)
 Nikolauskirche (Neuenstadt am Kocher)
 Evangelische St. Nikolaus-Kirche Neuenweg (Kleines Wiesental)
 Pfarrkirche St. Nikolaus (Plankstadt)
 Nikolaikirche (Reutlingen)
 St. Nikolaus (Rotenberg)
 St.-Nikolaus-Kirche (Rüppurr), Karlsruhe
 Nikolauskirche Satteldorf
 Nikolauskirche (Scheer)
 St. Nikolaus (Stuttgart), Stuttgart-Ost
 St. Nikolaus (Überlingen)
 Evangelische Pfarrkirche Undingen (Unserer Lieben Frau und St. Nikolaus)
 St. Nikolaus (Veringenstadt)
 Evangelische Kirche Vogelbach
 Nikolauskirche (Waiblingen), griechisch-orthodox
 St. Nikolaus (Waldmühlbach)
 St. Nikolaus (Schluchsee)
 St. Nikolaus (Comburg), Schwäbisch Hall
 Nikolauskirche (Dornstadt-Temmenhausen)
 Nikolauskirche Ottenhausen (Straubenhardt)

Bayern

A – K 
 St. Nikolaus (Adelshofen)
 St. Nikolaus (Albaching)
 St. Nikolaus (Albertshofen)
 St. Nikolaus (Alladorf)
 St. Nikola (Altdorf)
 St. Nikolaus (Altfraunhofen)
 Andechs: Wallfahrtskirche St. Nikolaus und St. Elisabeth
 St. Nikolaus (Argelsried)
 St. Nikolaus (Arnstein)
 St. Nikolaus (Weismain-Arnstein)
 St.-Nikolaus-Kapelle (Auerbach) in Auerbach (Horgau)
 St. Nikolaus (Bad Abbach)
 St. Nikolaus (Bad Reichenhall)
 St. Nikolaus (Bächingen an der Brenz)
 St. Nikolaus (Baiersdorf)
 Pfarrkirche St. Nikolaus (Bärnau)
 St. Nikolaus (Bernbeuren)
 St. Nikolaus (Bernstein)
 St. Walburgis und St. Nikolaus (Beyerberg)
 St. Nikolaus (Binsfeld)
 St. Nikolaus (Bitzenhofen)
 Pfarrkirche St. Nikolaus, Böbrach
 St. Nikolaus (Breitengüßbach), Breitengüßbach
 Mariä Heimsuchung und St. Nikolaus (Büchold)
 St. Nikolaus (Bühler), Pfarrkirche von Bühler, Gemeinde Eußenheim
 St. Nikolaus (Burkhardsrieth)
 St. Nikolaus (Coburg), St.-Nikolaus-Kapelle
 St. Nikolaus und Maria (Dachau), Pfarrkirche
 St. Nikolaus (Daxberg)
 St. Nikolaus (Deining)
 St. Nikolaus (Deisenhofen)
 St. Nikolaus (Deising)
 St. Nikolaus (Dettenheim)
 St. Nikolaus (Dornstadt)
 Stadtpfarrkirche St. Nikolaus in Ebermannstadt
 St. Nikolaus und Stephanus (Eggenfelden)
 St. Nikolaus (Egglhausen)
 St. Nikolaus (Eibelstadt)
 St. Nikolaus (Einsiedl)
 Filialkirche St. Nikolaus (Falkenstein)
 St. Nikolaus (Fiegenstall)
 St. Nikolaus (Floß)
 St. Nikolaus (Franken) bei Laberweinting
 St. Nikolaus (Fürnheim)
 St. Nikolaus (Füssen) (Krippkirche)
 St. Nikolaus (Oberkirch, Füssen)
 St. Nikolaus (Gansheim)
 St. Nikolaus (Geldersheim)
 St. Jakobus und Nikolaus (Gollachostheim)
 St. Nikolaus (Göppenham)
 St. Nikolaus (Grainet)
 St. Nikolaus (Greilsberg)
 St. Nikolaus (Gunzendorf)
 St. Nikolaus (Haugenried)
 St. Nikolaus (Heldritt)
 St. Nikolaus (Henfenfeld)
 St. Nikolaus (Herrnfelden)
 Altbau St. Nikolaus (Herschfeld)
 St. Nikolaus (Herzogenreuth)
 St. Nikolaus (Högelstein)
 St. Nikolaus (Höslwang)
 St. Leonhard und Nikolaus (Hüssingen)
 St. Nikolaus (Immenstadt im Allgäu)
 St. Nikolaus (Kaltenbuch)
 Nikolauskapelle in Kempten (Allgäu), erste Nikolauskapelle in Süddeutschland, 973 errichtet (abgegangen)
 St. Nikolaus (Kimmelsbach)
 St. Nikolaus (Kleinkötz)
 St. Nikolaus (Kleinwenkheim)
 St. Nikolaus (Krassolzheim)
 St. Nikolaus (Kronach)
 St. Nikolai (Kulmbach)

L – Z 
 St. Nikola (Landshut)
 St. Nikolaus von Myra (Langenbach), katholische Kirche, Landkreis Freising
 St. Nikolaus (Laub)
 St. Nikolaus (Lengenfeld)
 Pfarrkirche St. Nikolaus Lenting
 St. Nikolaus und Magdalena (Linsen)
 St. Nicolai (Marktbreit)
 St. Nikolaus (Marktschellenberg)
 St. Nikolaus (Mitteleschenbach), katholische Pfarrkirche
 Stadtpfarrkirche St. Nikolaus (Mühldorf am Inn) am Inn

 München:
 Karmelitenkirche (München) St. Nikolaus
 St. Nikolaus (Freimann)
 St. Nikolai am Gasteig
 St. Nikolaus (Englschalking)
 Pfarrkirche St. Nikolaus (Murnau am Staffelsee)
 St. Nikolai (Neuendettelsau)
 Filialkirche St. Nikolaus (Neuhofen), Gemeinde Haiming (Oberbayern)
 Neuried (bei München):
 St. Nikolaus (Neuried bei München)
 St. Nikolaus (Neuried) Neubau
 St. Nicolai (Neuses am Berg) (evangelisch)
 St. Nikolaus (Neuses am Berg) (katholisch)
 St. Nikolaus (Niederheldenstein)
 St. Nikolaus (Niederwinzer)
 St. Nikolaus (Niklashaag)
 St. Nikolaus (Notzing) in Oberding
 St. Nikolaus und Ulrich (Nürnberg)
 St. Nikolaus (Obererlbach)
 St. Nikolaus (Obereßfeld)
 St. Nikolaus und Peter (Oberhöchstädt)
 St. Nikolaus (Oberndorf am Lech)
 St. Nikolaus (Obervolkach)
 St. Nikolaus (Obristfeld)
 Wehrkirche St. Nikolaus, Offenhausen (Mittelfranken)
 St. Nikolauskirche in Neu-Ulm (Offenhausen)
 Filialkirche St. Nikolaus in Peiß (Aying)
 Pfarrkirche St. Nikolaus (Penting)
 St. Nikolaus (Pfaffenhofen)
 St. Nikolaus (Pfronten)
 Kirche St. Nikolaus in Pfünz
 St. Nikolaus (Pinzberg)
 St. Nikolaus (Pittenhart)
 St. Nikolaus (Pittersberg)
 Nikolauskirche in Pleinfeld
 St. Nikolaus (Pleiskirchen)
 St. Nikolaus (Polsingen)
 St. Nikolaus (Preuntsfelden)
 St. Nikolaus (Reckendorf)
 Stadtpfarrkirche St. Nikolaus (Rosenheim)
 Pfarrkirche St. Nikolaus (Reichertshofen)
 Filialkirche St. Nikolaus (Reifenberg), in Reifenberg (Weilersbach)
 Filialkirche St. Nikolaus (Reinhausen)
 St. Nikolaus (Rothenbuch)
 St. Nikolaus (Sainbach)
 Pfarrkirche St. Nikolaus in Sand am Main
 St. Nikolaus (Saulengrain)
 St. Nikolaus (Schalkhausen)
 St. Nikolaus (Schaltdorf)
 St. Nikolaus (Schliersee)
 St. Nikolaus (Schöneberg)
 St. Nikolaus (Schrattenbach)
 St. Nikolaus (Seuversholz)
 St. Nikolaus (Siegenburg)
 Pfarrkirche St. Nikolaus (Siegertshofen)
 Pfarrkirche St. Nikolaus in Sinning (Oberhausen)
 St. Nikolaus (Spalt)
 St. Nicolai (Spickendorf)
 Filialkirche St. Nikolaus in Stadel (Holzheim)
 St. Nikolaus (Stadtbergen)
 St. Nikolaus (Staffing)
 St. Nikolaus und Katharina (Steinach)
 St. Nikolaus (Stettberg)
 Filialkirche St. Nikolaus in Straß
 Filialkirche St. Nikolaus und St. Gumbertus in Stublang
 St. Nikolaus (Thannhausen)
 St. Nikolaus (Theuern)
 St. Nikolaus (Übersee)
 St. Nikolaus (Umelsdorf)
 St. Nikolaus (Unkofen)
 St. Nikolaus (Unterammergau)
 St. Nikolaus (Unterauerbach)
 St. Nikolaus (Unteremmendorf)
 St. Nikolaus (Untereschenbach)
 St. Nikolaus (Unterickelsheim)
 St. Nikolaus (Unterzell)
 Filialkirche St. Nikolaus in Waal (Schwaben)
 St. Nikolaus in Wald (Schwaben)
 Pfarrkirche St. Nikolaus (Weitramsdorf)
 Kuratienkirche St. Nikolaus in Wallerdorf (Rain)
 St. Nikolai (Weiboldshausen)
 St. Nikolaus (Wieling)
 St. Nikolaus (Windheim)
 St. Nikolaus (Wippenhausen), katholische Pfarrkirche (Oberbayern).
 St. Nikolaus (Wolpertstetten)
 St. Nikolaus (Wörth am Main)
 St. Nikolaus (Würzburg), Kapelle im Stadtteil Sanderau
 Stadtpfarrkirche St. Nikolaus (Zwiesel)

Berlin 
 Nikolaikirche (Berlin) in Berlin-Mitte
 St. Nikolaus (Berlin-Friedrichshain)
 St. Nikolai (Spandau) in Berlin-Spandau

Brandenburg 

 St. Nikolai (Alt Ruppin)
 Stadtpfarrkirche St. Nikolai (Bad Liebenwerda)
 St. Nicolai Andreas (Biegen)
 Nikolaikirche (Bötzow)
 St. Nikolai (Brandenburg an der Havel)
 Oberkirche St. Nikolai, Cottbus
 Nikolaikirche, Eisenhüttenstadt, OT Fürstenberg (Oder)
 Nikolaikirche (Forst)
 Friedenskirche (Frankfurt (Oder)), ehemalige Nikolaikirche
 St. Nikolai (Bad Freienwalde), (Oder)
 St. Nikolai (Jüterbog)
 St. Nikolai (Kremmen)
 Nikolaikirche (Lauchhammer)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Lübben), ehemalige Nikolaikirche
 St. Nikolai (Lübbenau)
 Sankt-Nikolai-Kirche (Luckau)
 St. Nicolai (Oranienburg)
 St. Nikolai (Potsdam)
 Alte Nikolaikirche (Prenzlau)
 St. Nikolai (Pritzwalk)
 St. Nikolai (Schönewalde)
 St. Nikolai (Treuenbrietzen)
 St.-Nikolai-Kirche (Uebigau)
 Wunderblutkirche St. Nikolai Bad Wilsnack
 Nikolaikirche (Briest, Uckermark)

Bremen 
 Nikolaikirche (Oslebshausen), ev.
 St. Nikolai (Hemelingen – Mahndorf), ev.
 St. Nikolaus (Gröpelingen), kath.

Hamburg 
 Ehemalige Hauptkirche St. Nikolai (Hamburg)
 St. Nicolaus (Hamburg-Alsterdorf)
 St. Nicolai (Hamburg-Altengamme)
 St. Nikolai (Hamburg-Billwerder)
 St. Nikolai (Hamburg-Finkenwerder)
 Hauptkirche St. Nikolai (Hamburg-Harvestehude)
 St. Nikolai (Hamburg-Moorfleet)

Hessen 

 St. Nikolai (Altenstadt)
 Bergkirche Auerbach
 St. Nikolaus in Babenhausen
 St. Nikolaus in Espenschied
 Nikolaikirche in Caldern
 St. Nikolaus in Dehrn
 Kirchenruine Feldbach
 Nikolaikirche (Felsberg) in Felsberg
 St. Nikolaus in Frankfurt-Bergen
 Alte Nikolaikirche in Frankfurt-Altstadt
 Neue Nicolaikirche in Frankfurt-Ostend
 St.-Nikolaus-Kirche (Frankfurt am Main)
 St. Nikolai in Helsa
 St. Nikolaus in Himmelsberg (Kirchhain)
 St. Nikolaus von Flüe in Kassel-Oberzwehren
 Nikolauskirche (Kirchbracht)
 Pfarrkirche St. Nikolaus (Klein-Krotzenburg)
 St. Nikolaus (Klein-Steinheim)
 St. Nikolai in Korbach
 Dorfkirche in Lelbach
 Limburger Dom St. Georg & St. Nikolaus in Limburg an der Lahn
 Nikolauskirche Löhnberg-Obershausen
 Evangelische Kirche Mitterode
 St. Nikolaus (Münzenberg)
 St. Nikolai (Neukirchen) in Neukirchen (Knüll)
 St. Nikolaus (Obergladbach)
 St. Nikolaus (Offenbach-Bieber)
 St. Nikolaus (Sachsenhausen) in Sachsenhausen (Waldeck), OT von Waldeck (Stadt)
 Pfarrkirche St. Nikolaus (Haintchen) in Selters, Taunus
 Nikolaikirche (Speckswinkel)
 St.-Nikolaus-Kirche in Tann (Rhön)
 St. Nikolaus (Wanfried)

Mecklenburg-Vorpommern 
 St.-Nikolai-Kirche (Altefähr)
 Nikolaikirche (Anklam)
 St.-Nicolai-Kirche (Boddin)
 Nikolaikirche (Dassow)
 Dom St. Nikolai (Greifswald)
 Nikolaikirche (Gützkow)
 Dorfkirche Hohen Luckow
 Nikolaikirche (Pasewalk)
 Sankt-Nikolai-Kirche (Richtenberg)
 Nicolaikirche (Röbel)
 Nikolaikirche (Rostock)
 Schelfkirche St. Nicolai (Schwerin)
 St.-Nikolai-Kirche (Stralsund)
 St. Nikolai Gemeindezentrum, Stralsund
 Nikolaikirche (Wismar)
 St. Nikolai (Wotenick)
 St. Nikolai zu Bauer (Zemitz)

Niedersachsen 

 St. Nicolai (Alfeld)
 St. Nicolai (Alferde)
 St.-Nikolai-Kirche (Altenau)
 St.-Nicolai-Kirche (Altenbruch) bei Cuxhaven
 Nikolaikirche (Apen)
 Der offizielle Name des Artländer Doms in Ankum
 St. Nicolai (Artlenburg)
 St. Nicolai (Bakede) in Bakede
 St.-Nikolai-Kirche (Bad Essen)
 Fleckenskirche St. Nikolaus in Bad Iburg
 St.-Nikolai-Kirche (Bad Sachsa)
 St. Nikolaus (Baltrum)
 St.-Nikolai-Kirche (St. Nikolaihof), Bardowick
 St. Nikolaus (Barienrode)
 St. Nicolai (Bodenwerder)
 St. Nicolai (Borstel), Landkreis Diepholz
 St. Nikolai (Borstel), Landkreis Stade
 St. Nicolai (Braunschweig)
 Nikolaikirche (Bruch)
 St. Nikolaus (Burgdorf)
 St. Nikolai (Bützfleth)
 St. Nicolai (Cadenberge)
 St. Nikolaus (Clausthal-Zellerfeld)
 St. Nicolai (Coppenbrügge)
 Cuxhaven-Altenbruch: St.-Nicolai-Kirche (Altenbruch)
 St.-Nicolai-Kirche (Deensen)
 St.-Nikolaus-Kirche, Diekholzen-Barienrode
 St. Nikolai (Dielmissen)
 St. Nicolai (Diepholz)
 St. Nikolai (Dramfeld)
 St. Nikolai (Echte)
 St.-Nikolai-Kirche (Edewecht)
 Nikolaikirche (Eickenrode), Gemeinde Edemissen
 St.-Nicolai-Kirche (Elsfleth)
 St.-Nicolai-Kirche (Gifhorn)
 St. Nikolai (Gladebeck)
 St. Nikolai (Göttingen)
 St. Nikolaus (Groß Hesepe)
 St. Nikolai-Kirche (Groß Ilsede)
 St. Nikolaus (Groß Schwülper)
 St.-Nicolai-Kirche (Hagenburg)
 Marktkirche St. Nicolai (Hameln)
 Nikolaikapelle (Hannover)
 St.-Nikolai-Kirche (Hannover-Limmer)
 St. Nikolai (Heppens)
 St.-Nikolaus-Kirche (Herzlake)
 Nicolaikirche (Herzberg am Harz)
 Nikolai-Kirche (Hiddestorf)
 St. Nikolaus-Kirche in Hildesheim-Drispenstedt
 St. Nicolai (Holdenstedt)
 St. Nikolaus (Ingeleben)
 St.-Nicolai-Kirche (Ingeln-Oesselse)
 St. Nikolai (Kirchhorst), Ortsteil von Isernhagen
 St.-Nicolai-Kirche (Krummendeich)
 St. Nikolaus (Langeoog), katholische Kirche auf der ostfriesischen Insel
 St. Nicolai (Lauenstein), Ortsteil von Salzhemmendorf
 Nikolauskirche (Lehrte)
 St.-Nicolai-Kapelle in Lemgow-Simander
 St. Nicolai (Lüneburg)
 St. Nikolaus (Machtsum)
 St. Nicolai (Braunschweig-Melverode)
 Nicolai-Kirche (Rorichum), Ortsteil von Moormerland
 St. Nikolaus (Göttingen-Nikolausberg)
 St. Nicolai (Nordleda)
 St. Nicolai (Nordsteimke)
 Sankt-Nikolai-Kapelle (Oldenrode), Ortsteil von Moringen
 St. Nicolai (Oppeln)
 St. Nikolaus-Kirche Ottbergen/Landkreis Hildesheim
 Nikolaikirche (Papenburg)
 Nicolai-Kirche (Pewsum)
 Sankt-Nicolai-Kirche (Rethen)
 St. Nikolaus (Rhede)
 St. Nikolai-Kirche (Rinteln)
 St.-Nikolai-Kirche (Salzgitter-Barum)
 St.-Nicolai-Kirche (Salzgitter-Gebhardshagen)
 St. Nicolaus in Oldendorf (Salzhemmendorf)
 St.-Nicolai-Kirche (Sarstedt)
 St. Nicolai (Schmalförden)
 St.-Nicolai-Kirche (Schnackenburg)
 St. Nicolai (Sibbesse)
 St. Nikolai (Söllingen)
 St. Martin und Nikolaus (Steinkirchen)
 St. Nicolai (Sulingen)
 St. Nicolai (Sudheim)
 St. Nikolaus (Sustrum)
 St.-Nicolai-Kirche (Vechelde-Alvesse)
 St.-Nicolai-Kirche (Vechelde-Sonnenberg)
 Gemeindezentrum St. Nikolai (Verden)
 St.-Nicolai-und-Catharinen-Kirche (Wahrenholz)
 Nikolaikirche (Weene)
 St.-Nicolai-Kirche (Werdum)
 St.-Nicolai-Kirche (Westerode)
 St. Nicolai (Wiedensahl)
 St. Nicolai (Wittmund)
 St.-Nikolaus-Kapelle (Wittorf)
 St. Nicolai (Hattorf), Stadt Wolfsburg
 St.-Nicolai-Kirche (Wolfsburg-Nordsteimke)

Nordrhein-Westfalen 
 St. Nikolaus (Aachen)
 St. Nikolaus (Ameln)
 Evangelische Kirche Bergkirchen (Bad Oeynhausen)
 St. Nikolaus (Barrenstein)
 St. Nikolaus (Bensberg)
 Altstädter Nicolaikirche in Bielefeld
 Alt-St. Nikolaus in Bonn
 St. Nikolaus in Bonn-Kessenich
 Pfarrkirche St. Nikolaus in Pulheim-Brauweiler, ehemalige Abteikirche
 St.-Nikolai-Kirche (Brilon)
 St. Nikolaus (Büren)
 St. Nikolaus (Cobbenrode)
 St. Nikolaus (Darfeld)
 St. Nikolaus (Dorsten)
 Nicolai-Kirche (Dortmund)
 St. Nikolaus (Meschede-Freienohl)
 St. Nikolaus (Frenz)
 St. Nikolaus (Frielinghausen)
 St. Nikolaus (Lübbecke-Gehlenbeck)
 St. Nikolaus (Germete)
 St. Nikolaus (Hagen) bei Sundern
 St. Nikolaus (Hausen bei Heimbach)
 Nicolai-Kirche (Halver)
 St. Nikolaus (Hardt)
 St. Nikolaus (Düsseldorf-Himmelgeist)
 St. Nikolai (Höxter)
 St. Nicolai (Kalkar)
 St. Nikolaus (Köln-Dünnwald)
 St. Nikolaus (Köln-Sülz)
 St. Nikolaus (Kuchenheim)
 St. Nikolaus (Kürten-Dürscheid)
 St. Nicolai (Lemgo)
 St. Nikolaus (Linden-Neusen) in Linden-Neusen, Würselen
 St. Nicolai (Lippstadt)
 St. Nikolaus (Lucherberg)
 Pfarrkirche St. Nikolaus in Millen (Selfkant)
 St. Nikolaus (Morenhoven)
 St. Nikolaus (Neuboddenberg) in Leverkusen
 St. Nikolaus (Nieheim)
 St. Nikolaus (Orsoy)
 St. Nikolaus (Rath)
 St. Nikolaus (Rurkempen)
 St. Nikolaus (Rüthen)
 St. Nikolaus (Schleiden)
 Nikolauskapelle Bornheim-Sechtem
 Nikolaikirche (Siegen)
 St. Nikolaus (Stoppenberg), in Essen-Stoppenberg
 St. Nikolaus (Waldenrath)
 Mathenakirche, Wesel (bei Luftangriffen zerstört)
 St. Nikolaus (Wipperfürth)

Rheinland-Pfalz 

 Nikolaikirche (Alzey)
 St. Nikolaus (Aremberg)
 St. Nikolaus (Bad Kreuznach)
 St. Nikolaus (Birresborn)
 St. Nikolaus (Daun)
 St. Nikolaus (Gees)
 Nikolauskirche (Gimmeldingen), katholische Kirche in Neustadt an der Weinstraße
 St. Nikolaus (Godendorf)
 St. Nikolaus (Hallschlag)
 St. Nikolaus (Idenheim), Kirche mit zwei Türmen, erbaut zu Ehren von Bischof Nikolaus Bares
 Wallfahrtskirche St. Nikolaus in Koblenz-Arenberg*
 St. Nikolaus in Konz
 St. Nikolaus (Kottenheim)
 St. Nikolaus (Mombach)
 St. Nikolaus in Mötsch (Bitburg)
 St. Nikolaus (Neuleiningen)
 Nikolauskirche (Neuwied-Oberbieber), heute ev. Kirche; ältestes kirchliches Baudenkmal des Landkreises Neuwied
 St. Nikolaus (Nürburg)
 St. Nikolaus (Oberbettingen)
 St. Nikolaus (Prümzurlay)
 St. Nikolaus (Reuth) in der Eifel
 St. Nikolaus (Speyer), frühere romanische Kirche in Speyer
 St. Nikolaus (Üttfeld-Binscheid)
 St. Nikolaus (Wallersheim)

Saarland 

 St. Nikolaus (Felsberg)
 Pfarrkirche St. Nikolaus in Mettlach-Orscholz
 Pfarrkirche St. Nikolaus in Nonnweiler-Sitzerath
 Pfarrkirche St. Nikolaus in Rehlingen-Siersburg (Ortsteil Rehlingen)
 Filialkirche St. Nikolaus (Hemmersdorf) in Rehlingen-Siersburg
 Schlosskirche (Saarbrücken), bis 1575 St. Nikolaus

Sachsen 

 St. Nicolai (Aue)
 Nicolaikirche (Auerbach)
 St.-Nikolai-Kirche (Bautzen) (Ruine)
 Nikolaikirche (Chemnitz)
 St.-Nicolai (Colditz) (Friedhofskirche)
 St. Nikolaus (Constappel)
 St. Nikolai (Dippoldiswalde) (Friedhofskirche)
 St.-Nicolai-Kirche (Döbeln)
 St. Nikolai (Bad Düben)
 St. Niklaskirche Ehrenfriedersdorf
 Nikolaikirche (Eilenburg)
 Nikolaikirche (Freiberg)
 Nikolaikirche Geithain
 Nikolaikirche (Görlitz) (Friedhofskirche)
 Nikolaikirche (Langhennersdorf)
 Nikolaikirche (Leipzig)
 Nikolaikirche Leisnig (Friedhofskirche)
 St.-Nikolai-Kirche (Löbau)
 St. Nikolai (Machern)
 St. Nicolai (Markneukirchen)
 Nikolaikirche (Meißen)
 St. Nicolai (Mülsen)
 St. Nikolai (Oberbobritzsch)
 St. Nicolai (Polditz)
 St. Nicolai (Pulsnitz)
 St. Nikolaus (Radefeld)
 St. Nikolaus zu Röcknitz
 Nikolaikirche (Spitzkunnersdorf)
 Nikolaikirche Torgau (Ruine)
 St. Nicolai (Waldheim)
 Nikolaikirche (Wilsdruff)
 ehemalige St.-Nikolai-Kirche Dresden (seit 1388 Kreuzkirche)
 ehemalige Nikolaikirche St. Niclas Glauchau
 ehemalige Nicolaikirche Grimma (1888 abgebrochen)
 ehemalige Nikolaikirche Pegau
 ehemalige Nikolaikirche Pirna
 Dorfkirche Zschortau
 ehemalige Nikolaikirche Zwickau

Sachsen-Anhalt 
 St.-Nikolaus-Kirche des ehemaligen Klosters Adersleben
 St.-Nikolai-Kirche (Aken)
 St. Nikolaus (Asendorf)
 Nikolaikirche (Bad Schmiedeberg)
 St.-Nikolai-Kirche (Ballenstedt)
 St. Nikolaus (Berge) bei Werben/Elbe
 Unterkirche St. Nicolai (Burg)
 Nikolaikirche (Bernburg)
 St. Nicolai (Bösenrode)
 St. Nicolai (Coswig) (Coswig (Anhalt))
 St. Nicolai (Drackenstedt)
 St. Nikolaus (Eichenbarleben) (Eichenbarleben)
 Nicolaikirche (Eisleben) (Lutherstadt Eisleben)
 Nikolaikirche (Gardelegen), seit 1945 teilweise Ruine
 St. Nikolaus (Gehrden) (Gehrden (Zerbst))
 St. Nicolai (Glindenberg)
 St. Nikolaus (Göhrendorf)
 St. Nikolai (Grillenberg)
 Halle (Saale)
 St. Nikolaus (Böllberg)
 St. Nikolaus (Büschdorf)
 St. Nicolai et Antonii (Dölau)
 St. Nicolai (Jessen)
 St.-Nicolai-Kirche (Kalbe (Milde))
 Dorfkirche Klossa
 St. Nicolaus (Kollenbey)
 Dorfkirche Königstedt
 St. Nikolai (Langeneichstädt)
 St. Nikolai (Langenstein), Ortsteil von Halberstadt; 1977 gesprengt
 St. Nicolai (Magdeburg) – Stadtteil Neue Neustadt
 Sankt-Nikolai-Kirche (Magdeburg) – Stadtteil Altstadt: 1959 abgerissen; Reste im Hundertwasserhaus vorhanden
 St. Nicolai (Morungen)
 St. Nicolaus (Nedlitz)
 St. Nikolai (Obhausen)
 Nicolaikirche (Oebisfelde), ursprünglich Kaltendorf
 St. Nicolai (Oschersleben)
 St.-Nikolai-Kirche (Osterburg)
 St. Nicolai (Osterwieck)
 St. Nikolaus (Pretzsch)
 St. Nikolai (Quedlinburg)
 St. Laurentius und St. Nikolaus (Sandau (Elbe))
 Fleckenkirche St. Nicolai, Seeburg (Mansfelder Land)
 St. Nicolai (Sennewitz)
 St. Nikolai (Siepe)
 St. Nicolai (Steckby)
 St. Nikolaus (Stendal)
 St. Nikolai (Tangermünde)
 St.-Nicolai-Kirche (Tornitz)
 St. Nicolai (Untermaschwitz)
 St. Nicolai (Vogelsdorf)
 St. Nikolai (Weißenschirmbach)
 St. Nikolai (Wettin)
 St. Nikolai (Wolmirsleben)
 Nikolaikirche (Zeitz), ungenutzte Ruine
 St. Nikolai (Zerbst/Anhalt)
 St Nikolaus (Zielitz), evangelisch

Schleswig-Holstein 

 St.-Nicolai-Kirche (Beidenfleth)
 St. Nicolai (Wyk auf Föhr), Boldixum
 St. Nikolai (Bordelum)
 St.-Nikolaus-Kirche (Brokdorf)
 St. Nicolai (Eckernförde)
 Nikolaikirche (Elmshorn)
 St. Nikolai (Burg auf Fehmarn)
 Nikolaikirche (Flensburg)
 St. Nicolai (Groß-Quern)
 St. Nicolai (Helgoland)
 St. Nikolai (Kappeln)
 St. Nikolai (Kiel)
 St. Nikolaus (Kiel)
 St. Nikolaus (Klixbüll)
 St. Nikolai (Kücknitz)
 Lübecker Dom
 St. Nicolai (Mölln)
 St. Nikolai (Plön)
 Nikolaikirche (Treia)
 St. Nicolai (Westerland)

Thüringen 
 Nikolaikirche Altenburg (Nikolaikirchturm)
 St. Nicolai (Bad Blankenburg)
 Dorfkirche Bobeck
 St. Nikolaus (Böseckendorf)
 St. Nicolai (Brotterode)
 St. Nikolaus und Stephanus (Buttelstedt)
 Nikolaikirche (Creuzburg)
 Dorfkirche Cumbach
 St. Nikolaus (Dachrieden)
 St. Nikolai (Dietzenrode)
 St. Nicolaus und St. Margarethe (Dingsleben)
 Nikolauskirche (Döhlen)
 Nikolaikirche (Eisenach)
 St. Nikolaus (Elgersburg)
 Nikolaikirche (Erfurt) (Nikolaiturm (Erfurt))
 Schottenkirche St. Nicolai und St. Jacobi, Erfurt
 St. Nicolai (Frauenwald)
 St. Nikolaus (Friedebach)
 St. Nikolaus (Gefell)
 St. Nikolaus (Geismar)
 St. Nikolaus (Gleichamberg)
 St. Nikolaus (Goßwitz)
 St. Nikolai (Großwerther)
 St.-Nikolai-Kirche (Haarhausen)
 St. Nikolaus (Hausen)
 Dorfkirche Hausen
 St. Nikolaus (Heilbad Heiligenstadt) („Klauskirche“)
 St. Nikolaus (Heuthen)
 St. Nikolaus (Hochheim)
 St. Nikolaus (Judenbach)
 St. Nikolaus (Kahla)
 St. Nikolaus (Kornhochheim)
 St. Nikolaus (Kalteneber)
 Stadtkirche St. Nikolai (Kaltennordheim)
 St. Nikolai (Kettmannshausen)
 St. Nicolai (Kleingölitz)
 St. Nicolai (Klettenberg)
 Nikolauskirche (Köckritz)
 Nikolauskapelle (Köditz)
 St. Nicolai (Krimderode)
 St. Nikolai (Langenleuba-Niederhain)
 Nikolaikirche (Lauterbach)
 Nicolauskirche (Leina)
 St. Nikolaus (Leutra)
 St. Nicolai (Lippersdorf)
 St. Nikolaus (Lützeroda)
 St. Nikolaus (Melchendorf), katholische Pfarrkirche im Erfurter Stadtteil Melchendorf
 St. Nikolaus (Milbitz)
 St. Nicolai Mosen
 St. Nikolai (Mühlhausen)
 St. Nikolaus (Neuendorf)
 St. Nikolai (Niedergebra)
 ehem. St. Nikolai (Nordhausen)
 Nikolaikirche (Oberndorf), Dorfkirche des Arnstädter Ortsteils Oberndorf
 St. Nicolai (Ottstedt)
 St. Nikolai (Ottstedt)
 St. Nikolaus (Pfersdorf)
 St. Nikolaus (Pöllwitz)
 St. Nikolai (Röhrensee)
 St. Nikolai (Saalfeld)
 St. Nikolaus (Schmira)
 Stadtkirche St. Nikolai (Schmölln)
 St. Nikolaus (Schüptitz)
 St. Nikolaus (Siemerode)
 St. Nicolai (Silkerode)
 St. Nicolai (Singen)
 St. Stephanus und St. Nikolaus (Strößwitz)
 St. Nikolaus (Tiefengruben)
 St. Nikolaus (Tiftlingerode)
 St. Nikolaus (Trebnitz)
 St. Nikolaus (Unterbodnitz)
 St. Nikolai (Unterwellenborn)
 Nikolaikirche (Waltersleben)
 St. Nikolaus (Weira)
 St. Nikolai (Weißensee) (Weißensee (Thüringen))
 St. Nikolaus (Wenigensömmern)
 St. Nikolaus (Wersdorf)
 St. Nikolaus (Windischleuba)
 St. Nikolaus (Worbis)
 St. Nikolaus (Wurzbach)
 St. Nikolaus (Kloster Zella)
 St. Nikolaus (Zella)
 St. Nikolaus (Zürchau)
 St. Nikolaus (Zwackau)

Österreich

Burgenland 
 Pfarrkirche Andau
 Katholische Pfarrkirche Deutsch Kaltenbrunn
 Pfarrkirche Horitschon
 Pfarrkirche Kaisersdorf
 Pfarrkirche Kemeten
 Pfarrkirche Lockenhaus
 Pfarrkirche Neumarkt im Tauchental
 Katholische Pfarrkirche Nickelsdorf
 Pfarrkirche Pöttsching
 Pfarrkirche Purbach am Neusiedler See

Kärnten 
 St. Nikolaus (Friesach)
 Pfarrkirche St. Nikolai bei Feldkirchen
 Pfarrkirche Kamp
 Pfarrkirche Steinbichl
 St. Nikolaus (Kollegiatstift und Pfarrkirche Straßburg (Kärnten))
 Nikolaikirche Villach

Niederösterreich 
 Pfarrkirche Altlichtenwarth
 Pfarrkirche Ameis
 Pfarrkirche Ardagger Markt
 Pfarrkirche Au am Leithaberge
 Pfarrkirche Emmersdorf
 Pfarrkirche Griesbach
 Pfarrkirche Großmugl
 Pfarrkirche Herrnleis
 Pfarrkirche Hollenstein an der Ybbs
 Pfarrkirche Kirchschlag (Niederösterreich)
 Pfarrkirche Konradsheim
 Pfarrkirche Lanzenkirchen
 Pfarrkirche Neudorf im Weinviertel
 Pfarrkirche Neumarkt an der Ybbs
 Pfarrkirche Niklasberg
 Pfarrkirche Pernitz
 Pfarrkirche Plank am Kamp
 Pfarrkirche Prigglitz
 Pfarrkirche Ruprechtshofen
 Pfarrkirche St. Nikola an der Donau
 Pfarrkirche Schwarzau im Gebirge
 St. Nikolaus (Wildungsmauer)
 Pfarrkirche Wilfersdorf
 Pfarrkirche Windhag
 Pfarrkirche Wolfpassing an der Hochleithen
 Filialkirche hl. Nikolaus (Winkl)
 Filialkirche Feichsen
 Filialkirche Traiskirchen
 Niklasberg (Geraser OPfarre) bei Unterpertholz, Gemeinde Raabs an der Thaya

Oberösterreich 
 Filialkirche Aurachkirchen
 Pfarrkirche Enzenkirchen
 Pfarrkirche Frankenmarkt
 Pfarrkirche Geboltskirchen
 Pfarrkirche Grünbach
 Pfarrkirche Haslach an der Mühl
 Pfarrkirche Hofkirchen im Traunkreis
 Pfarrkirche Kirchheim im Innkreis
 Pfarrkirche Lohnsburg
 Pfarrkirche Mauthausen
 Pfarrkirche Neuhofen im Innkreis
 Pfarrkirche Ried im Traunkreis
 Pfarrkirche Unterweißenbach
 Pfarrkirche Waldkirchen am Wesen
 Filialkirche Natzing
 Nikolaikirche (Urfahr)
 Schlosskapelle Hagenau

Salzburg 
 Filialkirche hl. Nikolaus (Bad Gastein)
 Pfarrkirche Dienten am Hochkönig
 Pfarrkirche Dorfbeuern
 Pfarrkirche Neumarkt am Wallersee
 Nikolauskirche (Oberndorf bei Salzburg)
 Pfarrkirche Oberndorf bei Salzburg
 Pfarrkirche Saalbach (St. Nikolaus und Bartholomäus)
 Filialkirche hl. Nikolaus in Torren
 Filialkirche Waldprechting

Steiermark 
 Pfarrkirche Altenmarkt an der Enns
 Pfarrkirche Assach
 Pfarrkirche Fladnitz an der Teichalm
 Pfarrkirche Halbenrain
 St. Nikolaus (Judenburg)
 Pfarrkirche Kapfenstein
 Pfarrkirche Mautern
 Pfarrkirche Ratten
 Pfarrkirche St. Nikolai im Sausal
 Pfarrkirche St. Nikolai im Sölktal
 Pfarrkirche hl. Nikolaus (Wundschuh)
 Pfarrkirche Stallhofen
 Pfarrkirche Stubenberg am See
 Pfarrkirche Trahütten
 Filialkirche Großreifling

Tirol 
 Pfarrkirche Elbigenalp
 Stadtpfarrkirche Hall in Tirol
 Pfarrkirche Hinterthiersee
 Pfarrkirche St. Nikolaus (Innsbruck)
 Pfarrkirche Ischgl
 Expositurkirche Karrösten
 Pfarrkirche Kramsach-Voldöpp, Kramsach
 St. Nikolaus (Matrei)
 Pfarrkirche Oberhofen im Inntal
 Pfarrkirche Obernberg am Brenner
 Pfarrkirche Oetz
 Pfarrkirche Reith bei Seefeld
 Pfarrkirche Tannheim
 Pfarrkirche Waidring
 Pfarrkirche Westendorf (Tirol)
 Pfarrkirche Wiesing
 Pfarrkirche WildermiemingWallfahrtskirche Dormitz (Nassereith)

Vorarlberg 
 Pfarrkirche Altach
 Pfarrkirche Braz
 Pfarrkirche Damüls
 Pfarrkirche Egg (Vorarlberg)
 Dompfarrkirche Feldkirch
 Pfarrkirche Fußach
 Kuratienkirche Gortipohl
 Pfarrkirche Laterns
 Alte Pfarrkirche Lech am Arlberg und Neue Pfarrkirche Lech am Arlberg
 Pfarrkirche Raggal
 Pfarrkirche Silbertal
 Pfarrkirche Wolfurt
 Filialkirche Zitz

Wien 
 Pfarrkirche Inzersdorf
 Russisch-orthodoxe Kathedrale (Wien)
 Pfarrkirche Stammersdorf
 Nikolaikirche (Wien) (1784 abgerissen)

Schweiz 
 Pfarrkirche St. Niklaus VS, Wallis
 Pfarrkirche St. Nikolaus (Auw), Aargau
 Pfarrkirche St. Nikolaus (Altstätten), Kanton St. Gallen
 Sankt-Nikolaus-Kapelle (Baden), Aargau
 Caplutta Sontga Clau in Breil/Brigels, Graubünden
 Stadtkirche Bremgarten, Aargau
 San Nicola (Giornico), Tessin
 St. Nikolaus (Freiburg im Üechtland)
 St. Niklaus (Hombrechtikon), Kanton Zürich
 St. Nikolaus (Niederbuchsiten), Kanton Solothurn
 Bergkirche St. Nikolaus (Rheinau ZH), Kanton Zürich
 St. Nikolaus (Rüschlikon), Kanton Zürich
 Kirche St. Ulrich und Nikolaus und Hospiz in S-chanf, Graubünden
 Pfarrkirche St. Nikolaus (Waltenschwil), Aargau
 Nikolauskirche (Wil), Kanton St. Gallen

Liechtenstein 
 Pfarrkirche St. Nikolaus (Balzers)

Albanien 
 Selimiye-Moschee (zuvor St.-Nikolaus-Kirche, jetzt Ruine/Mausoleum), Lezha
 St. Nikolauskirche in Mesopotam

Argentinien 
 Basilika St. Nikolaus (Buenos Aires)
 Kathedrale von La Rioja

Belgien 
 St. Nikolaus (Brüssel)
 Saint-Nicolas de Ciney, Provinz Namur
 Sint-Niklaaskerk (Dixmuide), Provinz Westflandern
 Sint-Niklaaskerk (Drogenbos) bei Brüssel
 St. Nikolaus (Eupen), Provinz Lüttich
 Sint-Niklaaskerk (Gent)
 St. Nikolaus (Raeren), Provinz Lüttich
 Sint-Niklaaskerk in Sint-Niklaas, Provinz Ostflandern
 Sint-Niklaaskerk (Veurne), Provinz Westflandern

Bulgarien 
 Sofia: St. Nikolai (Свети Николай)

Dänemark 
 Nicolaikirche (Aabenraa)
 Nicolaikirche (Bornholm)
 St. Nikolai (Esbjerg) (katholisch)
 St.-Nikolai-Kirche (Holbæk)
 Nicolaikirche (Kolding)
 Die Møgeltønder Kirke war im Mittelalter dem hl. Nikolaus geweiht.
 Nexø Kirke in Nexø auf Bornholm
 St.-Nicolai-Kirche (Vejle)
 St. Nikolaus (Wiązów)

Estland 
 Kuressaare: Nikolaikirche
 Narva-Jõesuu: ev.-luth. Nikolaikirche, 1897–1900 durch Rudolf Otto von Knüpffer errichtet, 1944 zerstört
 Nikolaikirche (Tallinn) (estnisch Niguliste kirik)

Finnland 
 Genereller Überblick: St. Nicholas Center
 St. Nikolaus-Stein, Pirnpesä, am See  Kulovesi bei Sastamala
 St. Nikolaus (orth.), Hamina
 Domkirche St. Nikolai (ev.) (Helsinki)
 St. Nikolaus (orth.), Helsinki
 St. Nikolaus (angl.), Helsinki
 St. Nikolaus (orth.), Kapelle im Orth. Kloster Uusi Valamo bei Heinävesi
 St. Nikolaus (orth.). Hoiloloa
 St. Nikolaus (orth.), Imatra
 St. Nikolaus (orth.), Ingå
 St. Nikolaus (orth.), Ivalo
 St. Nikolaus (orth.), Joensuu
 St. Nikolaus (orth.), Kalajoki
 St. Nikolaus (orth.), Kiuruvesi
 St. Nikolaus (orth.), Kotka
 St. Nikolaus (orth.), Kuivajärvi bei Suomussalmi
 St. Nikolaus (orth. Kathedrale), (Kuopio)
 St. Nikolaus und St. Birgitta (Lemland) (ev.), Lemland
 St. Nikolaus (orth.), Lieksa
 St. Nikolaus (orth.), Lievestuore
 St. Nikolaus (orth.), Muuruvesi
 St. Nikolaus (ev.), Kirchliches Camp, Kirronummi, Prov. Uusimaa
 St. Nikolaus (orth.), Rauma
 St. Nikolaus (orth.), Rautalampi
 St. Nikolaus (orth.), Kapelle, Salahmi
 St. Nikolaus und St. Alexander Nevski (Russ.-Orth.), Tampere
 St. Nikolaus (orth.), Vaasa
 St. Nikolaus (orth.), Valkeakoski
 St. Nikolaus (orth.), Viekijärvi
 St. Nikolaus (orth.), Kapelle, Vihanti

Frankreich 
 St-Nicolas (Brandes-en-Oisans) bei L’Alpe d’Huez
 Abteikirche Saint-Nicolas (Cellefrouin)
 Kathedrale von Choisy-le-Roi, Saint-Louis-et-Saint-Nicolas
 St-Nicolas (Civray)
 St. Nikolaus (Haguenau)
 St-Nicolas (Maillezais)
 St-Nicolas (Marseille)
 St-Nicolas (Nantes)
 Russisch-orthodoxe Kathedrale (Nizza)
 St-Nicolas (Nizza)
 St-Nicolas-Ste-Alexandra, Nizza
 St-Nicolas (Ottrott)
 St-Nicolas (Saint-Nicolas-de-Port)
 Saint-Nicolas-du-Chardonnet (Paris)
 Kirche Saint-Nicolas Stotzheim (Bas-Rhin)
 Nikolaikirche (Straßburg)
 St-Nicolas (Villennes-sur-Seine), Département Yvelines

Griechenland 
 Agios Nikolaos, Άγιος Νικόλαος in Chania auf Kreta
 Agios Nikolaus in Kavala
 Agios Nikolaos in Kos

Irak 
 Kathedrale der Heiligen Georg und Nikolaus in Bagdad, melkitisch

Irland 
 Galway: St. Nicholas’ Collegiate Church

Italien 
 Basilica di San Nicola (Bari)
 Ehemalige St.-Nikolaus-Kirche (Bozen)
 San Nicolò (Camogli)
 St. Nikolaus in Gfrill, Südtirol
 San Nicolò (Lecco)
 St. Nikolaus (Meran), Südtirol
 San Nicola (Ottana)
 Chiesa di San Nicola, Palmi
 San Nicolò (Pietra Ligure)
 San Nicola in Carcere
 Kathedrale San Nicola in Trani
 San Nicolò dei Greci (Triest)
 San Nicola di Trullas, zwischen Semestene und Pozzomaggiore, Sardinien
 St. Nikolaus (Vetzan)
 San Nicola in Lido, Venedig
 Pfarrkirche St. Nikolaus (Wahlen), Tirol

Kasachstan 
 Nikolaus-Kathedrale (Almaty)
 Nikolaus-Kathedrale (Aqtöbe)
 Nikolaus-Kirche (Ridder)
 Nikolaus-Kirche (Sätbajew)
 Nikolaus-Kirche (Talghar)

Lettland 
 Nikolaus-Kathedrale, Liepāja, russisch-orthodox

Litauen 
 St.-Nikolai-Kirche (Betygala)

Niederlande 
 Basilika St. Nikolaus (Amsterdam)
 Sint Nicolaaskerk (Brouwershaven)
 Bergkirche (Deventer)
 Nicolaikerk (Appingedam)
 Nicolaaskerk (Haren)
 Nicolaaskerk (IJsselstein)
 St.-Nikolaus-Basilika (IJsselstein)
 St. Nikolaus (Jutphaas)
 Bovenkerk (Kampen)
 Nicolaaskerk (Kloosterburen)
 Nicolaaskerk (Kortgene)
 Brugkerk (Koudekerk aan den Rijn)
 St. Nikolaus (Monnickendam)
 Nikolauskapelle (Nijmegen)
 Kirche Oosthuizen
 Nicolaïkerk (Utrecht)
 Protestantse Kerk (’s-Heer Hendrikskinderen) (auch: Nicolaaskerk)

Norwegen 
 Nikolaikirken (Gran)

Polen 

 Basilika St. Nikolaus (Bochnia) (Salzberg)
 Nikolaikirche (Byczyna) (Pitschen), evangelisch-augsburgische Kirche in Polen
 Nikolaikirche (Danzig) (Dominikanerkirche), die älteste Kirche Danzig
 Niklauskirche (Dzielów) (Eiglau)
 St. Nikolai (Elbląg) (Elbing)
 St. Nicolai (Jelenin) (Hirschfeldau)
 Kollegiatstiftskirche St. Nikolaus (Końskie)
 Nikolauskirche (Krakau)
 St. Nikolaus (Krapkowice) (Krappitz)
 St. Nikolaus (Mańki) (Manchengut)
 Pfarrkirche Hll. Nikolaus und Franz Xaver (Otmuchów) (Ottmachau)
 Nikolaikirche (Stettin)
 St. Nikolai (Wszembórz)
 Nikolauskirche (Złotoryja) (Goldberg, Schlesien)

Rumänien 
 St. Nikolaus in Bălinești, rumänisch-orthodox
 St.-Nikolaus-Kathedrale (Großwardein), rumänisch-unierte Kathedrale von Oradea
 Fürstliche Kirche Heiliger Nikolaus, orthodoxe Kirche in Iași
 Nicolaikirche (Mehala), serbisch-orthodoxe Kirche im 5. Stadtbezirk von Timișoara

Russische Föderation 
 Kirche St. Nikolai na Bersenewke (Moskau)
 Kirche St. Nikolai w Chamownikach (Moskau)
 Kirche St. Nikolai w Pyschach (Moskau)
 St. Nikolaus (Bagajewskaja)
 Nikolaikirche (Kaliningrad-Mendelejewo)
 St.-Nikolaus-Kirche (Lipno)
 Kirche des Wundertäters Nikolai in Sankt Petersburg
 Nikolaus-Marine-Kathedrale, Orthodoxe Kathedrale in Sankt Petersburg
 Kapelle St. Nikolai (Nowosibirsk)
 Kathedrale Sankt Nikolai (Orenburg)
 St.-Nikolaus-Kirche (Ulan-Ude)
 St.-Nikolaus-Kathedrale (Wjatskije Poljany)

Schweden 
 Sankt Nikolai kyrka
 Nikolaikirche (Lidköping)
 St.-Nicolaus-Kirche (Trelleborg)
 St.-Nicolaus-Kirche (Visby)
 St. Nikolai katolska kyrka (Ystad)

Schweiz 
 St. Nikolaus (Freiburg im Üechtland)

Serbien 
 Serbisch-orthodoxe Kirche der Überführung der Reliquien des Hl. Nikolaus, im Dorf Krčedin
 Serbisch-orthodoxe Kirche zur Überführung der Reliquien des Hl. Nikolaus, in der Kleinstadt Mačvanska Mitrovica
 Kirche der Überführung der Reliquien des Hl. Nikolaus, im Dorf Ostojićevo
 Serbisch-orthodoxe Kirche Hl. Nikolaus, im Dorf Šilopaj
 Kirche Hl. Nikolaus (Bašaid), im Dorf Bašaid

Slowakei 
 Trnava: Nikolaus-Dom
 Prešov: Konkathedrale des heiligen Nikolaus

Slowenien 
 Dom St. Nikolaus (Ljubljana)
 Kathedrale von Murska Sobota
 Kathedrale von Novo mesto
 St. Nikolaus in Lemberg pri Šmarju
 St. Nikolaus in Žalec

Spanien 
 Iglesia de San Nicolás, Madrid
 Iglesia de San Nicolás, Pamplona
 Iglesia de San Nicolás, Valencia

Syrien 
 griechisch-orthodoxe Nikolauskirche (Latakia)

Tschechien 
 Nikolaikirche in Budweis (Katedrála svatého Mikuláše)
 Kirche St. Nikolaus in Čečovice
 Kirche St. Nikolaus in Cheb
 Kirche St. Nikolaus in Louny
 St.-Nikolaus-Kirche, Altstädter Ring, Prag
 St. Nikolaus auf der Kleinseite, Prager Kleinseite, Prag
 Kirche St. Nikolaus in Starý Svojanov
 St.-Nikolaus-Kirche, Znaim

Türkei 
 St.-Nikolaus-Kirche (Demre)
 Kirche des Heiligen Nikolaus (Beykoz), Istanbul
 Sankt-Nikolaus-Kirche (Samsun)

Ukraine 
 Kiew
 St.-Nikolaus-Kathedrale (Kiew)
 St. Nikolai auf dem Wasser
 Nikolai-Prytyska-Kirche
 St.-Nikolaus-Kirche auf Askolds Grab
 Dnipropetrowsk:
 Haus der Orgel- und Kammermusik, ehemalige (Brjansker) St.-Nikolai-Kirche
 Mariupol
 St.-Nikolaus-Kathedrale (Mariupol)
 St.-Nikolaus-Kirche (Mariupol)

Ungarn 
 Serbisch-orthodoxe Kirche Hl. Nikolaus, in der Stadt Eger
 Serbisch-orthodoxe Kirche Hl. Nikolaus, in der Großstadt Szeged

Venezuela 
 Iglesia San Nicolás de Moruy, Paraguaná

Vereinigte Staaten von Amerika 
 St. Nicholas Greek Orthodox Church, New York City
 St. Nicholas Antiochian Orthodox Cathedral, New York
 St. Nicholas Church (Nikolski, Alaska), NRHP-ID: 80000740
 St. Nicholas Church (Pilot Point, Alaska), NRHP-ID: 80000754

Vereinigtes Königreich 
England
 St Nicholas’ Church (Durham)
 Great Yarmouth Minster
 St Nicholas Church (Harpenden, Hertfordshire)
 St Nicholas Church (Iford, East Sussex)
 St Nicholas’ Church (Kenilworth)
 St. Nicholas Church (Leicester)
 Church of Our Lady and Saint Nicholas (Liverpool)
 St Nicholas Cole Abbey, London
 St. Nikolaus (Manchester)
 Saint Nicholas (Newcastle upon Tyne)
 St Nicholas Church (Thames Ditton, Surrey)
 Greek Orthodox Church of St Nicholas (Toxteth, Liverpool)
 Worth Church (Worth, West Sussex)
 St Nicholas of Myra (Ozleworth)

Schottland
 Kirk of St Nicholas, Aberdeen
 St Nicholas Church (Dalkeith)

Wales
 St Nicholas Church (Nicholaston)

Siehe auch 
 Nikolaikapelle
 Nikolaikloster
 San Nicola
 St. Nicholas Russian Orthodox Church

Literatur 
 Peter Johanek (Hrsg.) unter Mitarbeit von Uwe John: Stadtgrundriß und Stadtentwicklung. Forschungen zur Entstehung mitteleuropäischer Städte. Ausgewählte Aufsätze von Karlheinz Blaschke (= Städteforschung: Reihe A, Darstellungen. Band 44). Böhlau, Köln, Weimar, Wien 1997, ISBN 3-412-06897-7. 2., unveränderte Auflage 2001, ISBN 3-412-02601-8 (mehrere Aufsätze zum Thema Nikolaipatrozinium und städtische Frühgeschichte mit Einzelbeispielen).
 Karlheinz Blaschke: Nikolaipatrozinium und städtische Frühgeschichte. In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 84/1967. Kanonistische Abteilung 52, S. 273–337; erneut in ders.: Stadtgrundriss und Stadtentwicklung. Forschungen zur Entstehung mitteleuropäischer Städte. Ausgewählte Aufsätze von Karlheinz Blaschke, herausgegeben von Peter Johanek, Köln 1997, S. 3–58.
 Enno Bünz: Stadtsiegel und Stadtwerdung. Zum ältesten Leipziger Stadtsiegel von 1287. In: Henning Steinführer, Gerhard Graf (Hrsg.): Leipzig im Mittelalter. Befunde um 1300. Leipziger Hefte 16, Beucha 2004, S. 49–71.
 Walter Schlesinger: Verfassungsgeschichte und Landesgeschichte. In: Walter Schlesinger: Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters. Band 2: Städte und Territorien. Göttingen 1963, S. 9–41.
 Karl Meisen: Nikolauskult und Nikolausbrauch im Abendlande: Eine kulturgeographisch-volkskundliche Untersuchung. Düsseldorf 1931.
 Uwe Richter: Freiberg im Mittelalter. In: Yves Hoffmann, Uwe Richter (Hrsg.): Stadt Freiberg. Beiträge. Band 1: Denkmale in Sachsen. Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland 3,1. Dresden 2002, S. 5–45.
 Yves Hoffmann: Die Geschichte von Dippoldiswalde bis zum Ende der ersten Bergbauperiode um 1400. In: Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege. 51/52, 2009/2010 (2011), S. 391–421.
 Marie-Christine Bailly-Maître: Une aventure minière: Huez et l’argent au Moyen Âge. L’argentaria de brandis (= Collection Musée d’Huez et de l´Oisans. 8). Alpe d’Huez 2008, .
 Marie-Christine Bailly-Maître, J. B. Dupraz: Brandes en Oisans. Mittelalterlicher Silbererzbergbau in den französischen Alpen. In: Der Anschnitt. 42, 1990, S. 122–130.

Weblinks

Einzelnachweise 

!
Nikolai